Вельке Озоровце — село в окрузі Требішов Кошицького краю Словаччини.
 Долне Озоровце — міська частина міста Бановце над Бебравоу.
 Горне Озоровце — міська частина міста Бановце над Бебравоу.
 Мале Озоровце — село в окрузі Требішов Кошицького краю Словаччини.